The Shout (1978., film
Shout (1991.), film
Shout (glazbeni sastav)
Shout band
Shout (pjesma Tears for Fearsa)